

Geografia
 Bias – fiume del Punjab
 Bias – comune francese nel dipartimento delle Landes nella regione della Nuova Aquitania
 Bias – comune francese nel dipartimento del Lot e Garonna nella regione della Nuova Aquitania

Scienze
Bias – termine che indica un errore sistematico in varie discipline:
 Bias – in psicologia, un giudizio (o pre-giudizio) sviluppato sulla base delle informazioni in possesso, non necessariamente corroborato da elementi logicamente connessi
 Bias – in statistica, un elemento distorsivo del campione
 Bias – in elettrotecnica, un disturbo sistematico che altera un valore di riferimento
 Bias induttivo – nell'apprendimento automatico, l'insieme di assunzioni fatte dall'algoritmo di apprendimento

Pagine correlate 
 Biante (disambigua)

Altri progetti